Scottish Football League 1893–94 var den fjerde sæson af Scottish Football League og dermed også det fjerde skotske mesterskab i fodbold. First Division havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Celtic FC, som dermed vandt Scottish Football League for anden gang. For første gang var der også en Second Division, ligeledes med deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Resultater

First Division 

Siden sidste sæson var to af ligaens hold blevet udskiftet. Abercorn og Clyde var ikke blevet genvalgt, og de var blevet erstattet af St. Bernard's og Dundee.

Second Division 

Sæsonen 1893-94 var den første i Second Division.

De tre lavest placerede klubber stillede alle op til genvalg til ligaen, men det var kun Morton, der opnåede genvalg. Som erstatning for de to øvrige hold valgte ligaen følgende hold:
 Airdrieonians FC, der i sæsonen 1893-94 var blevet nr. 6 i Scottish Football Alliance.
 Dundee Wanderers FC, der var en fusion af Strathmore FC og Johnstone Wanderers FC, der begge i sæsonen 1893-94 havde spillet i Northern Football League.

Op- og nedrykning 

Op- og nedrykning mellem First og Second Division blev afgjort ved afstemning mellem de tre lavest placerede hold i First Division og de tre bedst placerede hold i Second Division. Afstemningen mellem de tre hold endte således:

Kilder / eksterne henvisninger 
 Scottish League 1893-94 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League – Re-elections 1891-1951 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League & Scottish Premier League – Promotion, relegation and the re-election rule 1893-date

Noter 

Sæsoner i Scottish Football League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894